De Rally van Finland 1978, officieel 28th 1000 Lakes Rally, was de 28ste editie van de Rally van Finland en de zesde ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1978. Het was de 58ste rally van het FIA Wereldkampioenschap Rally.

Resultaten en rangschikking

Statistieken

Constructeurskampioenschap

Externe links
 Rallybase.nl 28th 1000 Lakes Rally
 Juwra.com Rally Finland 1978

Fin
Rally van Finland